Gustave Alaux (1887-1965) – pittore francese
 Jean Alaux (1786-1864) – pittore francese
 Jean-Paul Alaux (1788-1858) – pittore e litografo francese
 Jean-Pierre Alaux (pittore) (n. 1925) – pittore francese
 Jean-Pierre Alaux (scrittore) (n. 1955) – scrittore e giornalista francese